Il doppio del torneo di tennis Malta Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marius Barnard e Lionnel Barthez che hanno battuto in finale Patrick Baur e Tomáš Anzari 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Nuno Marques (quarti di finale)
 Henrik Holm /  Tomas Nydahl (semifinali)

 Wayne Arthurs /  Peter Tramacchi (quarti di finale)
 Marius Barnard /  Lionnel Barthez (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Malta Challenger 1995